Генрих Вагнер:
 Вагнер, Генрих (1888—1959) — немецкий шахматист, международный мастер (1953).
 Вагнер, Генрих Герман (Анатолий Яковлевич) (1805—1885) — российский театральный художник.
 Вагнер, Генрих Леопольд (1747—1779) — немецкий писатель.
 Вагнер, Генрих Матусович (1922—2000) — советский белорусский композитор.